Лепеница може бити:

 Лепеница (Владичин Хан), насеље у општини Владичин Хан, Пчињски округ, Република Србија
 Горња Лепеница, насеље у општини Србац, Република Српска, БиХ
 Доња Лепеница, насеље у општини Србац, Република Српска, БиХ
 Лепеница (Рогатица), насеље у општини Рогатица, Република Српска, БиХ
 Лепеница (Тешањ), насеље у општини Тешањ, Федерација БиХ
 Лепеница (Шибеник), насеље у саставу града Шибеника, Далмација, Република Хрватска

или

 Лепеница (притока Велике Мораве), река у Шумадији, лева притока Велике Мораве, Република Србија
 Лепеница (притока Фојничке ријеке), река у Босни и Херцеговини
 Лепеница (област), област у сливу Лепенице у Шумадији